«Лайф» — практическая транскрипция  («жизнь»).
 «Лайф» — команда Формулы-1.
 «Лайф» — российская финансовая группа.
 «Лайф» — биографическая драма 2015 года о Джеймсе Дине.

См. также 
 
 Life